Майк Са́лливан ():  (род. 1939) — губернатор штата Вайоминг (1987—1995).
  (род. 1952) — депутат парламента Канады (2011—2015).
  (род. 1955) — американский профессиональный игрок в гольф.
 Салливан, Майкл Дж. (род. 1961) — американский писатель.
  (род. 1967) — игрок в американский футбол, тренер.
 Салливан, Майк (род. 1968) — американский хоккеист (центральный нападающий) и тренер.